Josep Meseguer i Costa (Vallibona, 1843 - Granada, 1905), bisbe de Lleida i arquebisbe de Granada
 Josep Meseguer i Utgé, empresari i polític català